Шифр (от , ṣifr «ноль», откуда , родственно слову цифра):

 Шифр — какая-либо система преобразования текста для секретной переписки.
 Шифр — условное обозначение места произведения печати на полке книгохранилища, библиотеки и так далее.
 Шифр, или монограмма — знак, составленный из инициалов, вензель (в том числе фрейлинский шифр, шифровка на знаках различия)
 «Шифр» — телесериал Веры Сторожевой, снятый по мотивам британского сериала «The Bletchley Circle» («Код убийства»)

См. также 
 Шифровка

Примечания